#перенаправление Гольцова, Нина Григорьевна